Апухтін — хутір в Росії, Красногвардєйському районі Бєлгородської області;

Апу́хтін — російське прізвище:
 Апухтін Борис Трифонович (1906—1975) — радянський футболіст і тренер;
 Апухтін Герман Миколайович (* 1936) — радянський футболіст;
 Апухтін Дмитро Олександрович (1977-2022) — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що трагічно загинув під час російського вторгнення в Україну 2022 року, Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (2022, посмертно).
 Апухтін Микола Олександрович (1924—1996) — народний артист УРСР;
 Олександр Апухтін:
 Апухтін Олександр Миколайович (1861—1928) — російський і радянський військовик;
 Апухтін Олександр Львович (1822—1903) — російський сенатор, дійсний таємний радник, керівник Варшавського навчального округу;
 Апухтін Олексій Миколайович (1840—1893) — російський поет.

Російські прізвища